Лудий может означать:

 Лудиас — река в Греции.
  — деревня в Греции.
 Лудий — бывшее озеро Яницы в Греции.
 Лудий () — римский живописец, мастер фресок (в рукописи В — Студий, Studius), живший во времена Августа (27 до н. э. — 14 н. э.); известен только по Плинию (Естественная история. XXXV, 37, 116—117).